Cintamanik (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Cintamanik (Cigudeg), een plaats in Indonesië
Cintamanik (Bumijawa)